VKU steht für:
 Vereinigung Kunstschaffender Unterfrankens, siehe Josef Scheuplein
 Verkehrsunfall (gebräuchlicher: VU)
 Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik, eine Fachzeitschrift des Springer Automotive Media Verlag
 Verkehrsgesellschaft Kreis Unna
 Verband kommunaler Unternehmen
 Verkehrskunde, ein Unterrichtsgegenstand
 Vojenský kartografický ústav, ein slowakischer Landkartenverlag in Harmanec

VKU